Ravi Shankar (musicus)
 Sri Sri Ravi Shankar (spiritueel leider)